Karlsdorf kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Zvíkovské Podhradí, ort, Södra Böhmen,

Tyskland 

 Karlsdorf, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Karlsdorf, Karlsdorf-Neuthard – en tidigare kommun i Karlsdorf-Neuthard, Baden-Württemberg

Österrike 

 Tulbinger Kogel, berg, Niederösterreich, Politischer Bezirk Tulln, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar